

Patronymes 
Ilioukhine (masculin ; ) ou Ilioukhina (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Iekaterina Ilioukhina (1987-), snowboardeuse russe
  (1961-), gouverneur du kraï du Kamtchatka

Voir aussi 
 

Patronyme russe